BFR — розшифровується, як Big Falcon Rocket (), також відома, як Big Fucking Rocket () — система космічного запуску багаторазового використання, що мала належати до надважких ракет-носіїв. Її основне призначення — транспортування людей на Марс (і навіть далі) і повернення їх на Землю.

Назва
В інтервалі 2013—2016 р.р. носила назву Mars Colonial Transporter, а у 2016 році була перейменована у Interplanetary Transport System (ITS) (). Тоді її заплановані розміри були значно більшими. У грудні 2018 року BFR отримала назву Starship (). Були внесені деякі конструкційні зміни, але головна відмінність у зміні матеріалу корпуса: замість складного у виготовленні вуглепластика буде використовуватися неіржавна сталь, що значно здешевить та полегшить виробництво.

Назву ракети придумав особисто Ілон Маск. Вона нагадує назву зброї BFG9000 із комп'ютерної гри Doom.

Див. також 
 Список запусків BFR
 Сатурн V
 Система космічних запусків SLS
 New Glenn
 Список запусків Falcon 9 та Falcon Heavy

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Колонізація Марса
Ракети ВЗВП
SpaceX
Пілотовані космічні апарати